Adolfo Gnecco (1891-1915) – calciatore italiano
 Francesco Gnecco (1769-1811) – compositore italiano
 Giuseppe Gnecco (1824-1871) –  patriota e militare italiano
 Luis Gnecco (1962) –  attore cileno